Vrucht kan meerdere betekenissen hebben:

In de biologie:
 Fruit is het voor consumptie bestemde tot een vlezige 'vrucht' uitgegroeid deel van een bloem.
 Vrucht (plant) is het uitgegroeide vruchtbeginsel van een bloem. 
 Embryo, ongeboren vrucht

In het recht:
 Vrucht (Belgisch recht)
 Vrucht (Nederlands recht)

Overige:
 De vrucht van gedane arbeid (opbrengst) zijn de voordelen die verkregen worden van werkzaamheden die uitgevoerd zijn.
 Een verouderd woord voor angst of vrees